Game kan syfta på: 

 Game (butikskedja) – en butikskedja
 Game (tennis) – en tennisterm
 GAME – en avdelning på högskolan på Gotland

Personer
 Game (rappare) (1979–), en musiker Jayceon Terell Taylor

Se även
 The Game – flera betydelser